Georgetown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Georgetown Historic District (Connecticut), ID-Nr. 87000343
 Georgetown Historic District (District of Columbia), ID-Nr. 67000025
 Georgetown Historic District (Ohio), ID-Nr. 78002011
 Georgetown Historic District (South Carolina), ID-Nr. 71000781